Le patronyme Bourely provient de l'ancien francais bourrel : collier, harnais; il désigne le bourrelier, surnom de metier.

Patronyme 
 Paul-Élisée Bourely (1867-1919), homme politique français ;
 Paul Bourély (1883-1918), lieutenant de vaisseau français tué au combat ;
 René Bourély (1906-1981), général français.

Voir aussi